Giuseppe Bruno (1828-1893) – matematico italiano
 Giuseppe Bruno (1830-1904) – politico italiano
 Giuseppe Bruno (1610-1682) – orafo, argentiere e smaltatore italiano
 Giuseppe Bruno (1836-1904) – fotografo italiano di paesaggi
 Giuseppe Bruno (1875-1954) – cardinale italiano, membro del Supremo tribunale della Segnatura apostolica
 Giuseppe Bruno (1923-2006) – operaio italiano deportato e sopravvissuto in campo di concentramento